A Equipe russa representa a Rússia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Rússia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1968, ainda como URSS. Seus melhores resultados foram 7 títulos (2004, 2005, 2007, 2008).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Russa da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis